David Byrne (muzikant), de zanger van Talking Heads
David Byrne (politicus), een Iers Europees Commissaris van 1999-2004
David Byrne (voetballer), een Ierse voetballer